Puerto Castilla kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Puerto Castilla (ort), Departamento de Colón,

Spanien 

 Puerto Castilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Puerto Castilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar